El término hormiguero dorsipunteado puede referirse a: 

 Hormiguero dorsipunteado (H. naevius), el nombre común del ave Hylophylax naevius de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y en Ecuador;

 Hormiguero dorsipunteado (H. punctulatus), el nombre común del ave Hylophylax punctulatus en Colombia.